Панонскорусински се може односити на:

Панонскорусински језик
Панонски Русини

Види још

Русински